Педроза () — португальская фамилия. Известные носители:

 Педроза, Мариу (1901—1981) — бразильский левый политический деятель и художественный критик.
 Педроза, Роберто Гомес (1913—1954) — бразильский футболист, вратарь.